Federico Borromeo, Sênior — Arcebispo de Milão
 Federico Borromeo, Júnior — Cardeal Secretário de Estado

Desambiguação